Бетани Матек Сандс и Луција Шафаржова су освојиле турнир. У финалу су савладале Ешли Барти и Кејси Делакву са 6:2, 6:1.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори 

Отворено првенство Француске у тенису — женски парови
Отворено првенство Француске у тенису 2017.